La sauce béchamel est une sauce blanche utilisée comme base en cuisine.
 Louis de Béchameil est parfois crédité pour l’invention de la fameuse sauce.
 François Béchamel était père jésuite, missionnaire, explorateur de la Guyane intérieure.